«Мои́ родны́е» — десятый студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный 11 октября 2016 года. Синглы «Мама», «За Россию» и «О нём» достигли в чарте Tophit 29, 127 и 34 мест соответственно. По версии портала KM.RU пластинка вошла в десятку лучших отечественных музыкальных альбомов 2016 года.

Рецензии 
По мнению Гуру Кена альбом представляет смесь русского шансона в сочетании с народными композициями в поп-аранжировке. Критик положительно оценил лирические песни в исполнении Юты, отметив что пластинка искрится изящными мелодиями и проникновенными исповедальными интонациями.

Список композиций 
 Все тексты и музыка написаны Ютой, если не указано иное

Участники записи 
 Юта — автор песен, вокал
 Сергей Шанглеров — гитара
 Алексей Лебедев, Ринат Насыров — бас-гитара
 Ринат Насыров — баян
 Наталья Павлова, Аида Слезовская — бэк-вокал

 аранжировка — Алексей Пономарёв (дорожки 1, 2, 4, 6, 7, 10), Владимир Вакаренко (дорожки 3, 5, 9), Эдуард Скороходов (дорожка 8)
 Запись, сведение, мастеринг — студия «FishSound»
 Бонус-треки:
 дорожка 1: аранжировка, микс, мастеринг — Sasha Dith
 дорожки 2, 3: Ринат Насыров — бас-гитара, Владимир Жарко — барабаны, Дмитрий Варшавчик — гитара, Вадим Назаров — клавишные, Дмитрий Куликов — запись и сведение. Записи с московского концерта в клубе Yota Space 12 мая 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 

Мои родные
Поп-фолк-альбомы
Альбомы United Music Group